Аројо Сангре има више значења:

 Аројо Сангре (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Сангре (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Сангре (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику